1e Legergroep (Verenigde Staten) - Amerikaanse legereenheid
 1e Legergroep (Japan) - Japanse legereenheid